Turniej singla juniorek US Open 2008 odbył się w dniach 31 sierpnia - 7 września 2008 roku.

Obrończynią tytułu była Słowaczka Kristína Kučová, która w tym roku nie wzięła udziału w turnieju.

Nową mistrzynią została reprezentantka gospodarzy Coco Vandeweghe, która w finale pokonała Wenezuelkę Gabrielę Paz-Franco 7:6(3), 6:1.

W turnieju wzięły udział dwie reprezentantki Polski: Sandra Zaniewska, która zakończyła swój udział w turnieju już na pierwszej rundzie, oraz Katarzyna Piter, która w pojedynku o awans do ćwierćfinału uległa końcowej triumfatorce, Coco Vandeweghe.

Zawodniczki rozstawione

Drabinka

Finał

Faza finałowa

Faza początkowa

1. ćwiartka

2. ćwiartka

3. ćwiartka

4. ćwiartka

Linki zewnętrzne 
 Drabinka turnieju na stronie ITF 

US Open 2008
US Open – gra pojedyncza dziewcząt